Zawody pucharu świata w biathlonie w Rasen-Antholz były szóstymi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 16 stycznia a 19 stycznia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn 

 Pozostali Polacy

Sprint kobiet

Bieg na dochodzenie mężczyzn

Bieg na dochodzenie kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet 
Zawody zostały przerwane tuż przed czwartym strzelaniem. Powodem była mgła, która spowodowała, że zawodniczki nie widziały tarcz.

Klasyfikacje po zawodach w Rasen-Antholz

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Rasen-Antholz
2014 we Włoszech
Biathlon we Włoszech